Крістіан Осте́р (; *1949) — французький письменник. Лауреат Премії Медічі.

З біографії 
З 1980-х років під впливом Ремона Кено та Жана-Патріка Маншетта почаав писати детективні романи, що публікувалися у видавництві «Fleuve noir». Відомість Остеру приніс роман «Моя велика квартира» («Mon grand appartement»), який 1999 року був відзначений престижною Премією Медічі. 2001 року з'явився його роман «Економка» («Une femme de ménage»), що був екранізований наступного року режисером Клодом Беррі. Крістіан Остер плідно співпрацює з видавництвом дитячої літератури «École des Loisirs», де опубліковано більше 20 його книжок.

Творчість 
Для творів Остера характерне дескриптивне письмо з незначною увагою до сюжетного розвитку. Йому вдається захопити читача темами щоденного життя завдяки цілим каскадам різноманітних деталей та великою увагою до стилю. Типовою темою Остера є блукання в думках та просторі самотнього або покинутого чоловіка, готового змінити своє життя, який несподівано зустрічає незвичайну для нього жінку.

Твори

Романи

Опубліковані у видавництві Мінюї 
 Volley-ball, 1989 
 L'Aventure, 1993 
 Le Pont d'Arcueil, 1994 
 Paul au téléphone, 1996 
 Le Pique-nique, 1997 
 Loin d'Odile, 1998 
 Mon grand appartement, 1999  (Премія Медічі)
 Une femme de ménage, 2001 
 Dans le train, 2002 
 Les Rendez-vous, 2003 
 L'Imprévu, 2005 
 Sur la dune, 2007 
 Trois hommes seuls, 2008 
 Dans la cathédrale, 2010  (Prix Vendanges Littéraires de Rivesaltes, 2010)

Опубліковані у видавництві l'Olivier 
 Rouler, 2011  (Prix La Montagne-Terre de France 2011)
 En ville, 2013 isbn 2879297788
 Le Cœur du problème, 2015 isbn 978-2-87929-779-8

Детективні романи 
 La Pause du tueur, Fleuve Noir, Engrenage n°97, 1984
 Noctambule, Fleuve Noir, Engrenage n°111, 1985
 Le Fou sur la colline, Fleuve Noir, Engrenage n°127, 1985

Твори для дітей та юнацтва 
 Lapin magique, ill. de Anaïs Vaugelade, Éditions L'École des Loisirs, 1998
 L'Abominable Histoire de la poule, ill. de Alan Mets, L'École des Loisirs, 1998
 Le Colonel des petits pois, ill. de Willi Glasauer, L'École des Loisirs, 1999
 Le Prince qui cherchait l'amour, ill. de Willi Glasauer, L'École des Loisirs, 1999
 La Salade maudite, ill. de Alan Mets, L'École des Loisirs, 2000
 Pas de vraies vacances pour Georges, ill. de Alan Mets, L'École des Loisirs, 2000
 Les Trois Vaillants Petits Déchets, ill. de Alan Mets, L'École des Loisirs, 2000
 Le Vicomte de Tournebroche, ill. de Willi Glasauer, L'École des Loisirs, 2000
 Les Lèvres et la Tortue, ill. de Anaïs Vaugelade, L'École des Loisirs, 2001
 Le Loup qui cherchait sa serviette, ill. de Gilles Rapaport, L'École des Loisirs, 2001
 La Grève des fées, ill. de Alan Mets, L'École des Loisirs, 2001
 Le Jour où l'ogre a volé, L'École des Loisirs, 2001
 Le Roi de n'importe-Où, ill. de Anaïs Vaugelade, L'École des Loisirs, 2002
 Le Prince et la Caissière, ill. de Mette Ivers, L'École des Loisirs, 2002
 Le Voleur de châteaux, ill. de Alan Mets, L'École des Loisirs, 2002
 Le Loup, le Géant et le Distributeur de chewing-gum, ill. de Sabine Laran, L'École des Loisirs, 2002
 La Princesse enrhumée, L'École des Loisirs, 2002
 Le Bain de la princesse Anne, L'École des Loisirs, 2004
 Le roi fait sa valise, ill. de Dorothée de Monfreid, L'École des Loisirs, Neuf, 2004
 La Princesse qui n'existait pas, ill. de Kitty Crowther, L'École des Loisirs, 2004
 Le Chevalier qui cherchait ses chaussettes, L'École des Loisirs, 2007
 Le géant et le Gigot, L'École des loisirs, 2011
 Le Cochon et le Prince, illustrations de Dorothée de Monfreid, L'École des loisirs, 2013

Примітки

Література 
 .

Французькі дитячі письменники
Французькі письменники
Лауреати премії Медічі